Александр Никитич Воло́шин (, Санкт-Петербург, Российская империя — 28 мая 1978, Кемерово, РСФСР, СССР) — русский советский писатель, драматуррг и журналист. Лауреат Сталинской премии второй степени (1950). Член ВКП(б) с 1945 года.

Биография 
Александр Волошин родился в а в городе Санкт-Петербурге. Его отец Никита Лукич работал котельщиком на Путиловском заводе (репрессирован и расстрелян в 1937 году, реабилитирован посмертно). С началом Первой мировой войны семья Волошиных переехала к своим родственникам в Сибирь. Всё своё детство Александр Волошин провёл в Новосибирской области, где поступил в комсомол и где в 1929 году окончил среднюю школу. В годы первой пятилетки Волошин поступает на строительство Кузнецкого металлургического завода, где работал бетонщиком и был активным в общественной деятельности. Затем Волошина отправляют комсоргом шахты на Осинниковский рудник, где он трудился в качестве забойщика и запальщика.

В 1934 году Волошин призывается на действительную военную службу в ряды РККА, где Волошин оканчивает заочное отделение Ленинградского коммунистического института журналистки. Демобилизовавшись из армии в 1936 году, А. Н. Волошин возвращается на Осинниковский рудник и устраивается в местную газету «За уголь». Через два года Александр переезжает в Черемхово и начинает сотрудничать с газетой «Черемховский рабочий». Во время Великой Отечественной войны Волошин участвовал во многих боях в качестве рядового сапёра, был ранен. В 1945 году, во время боёв на Одере, вступает в члены ВКП(б).

После окончания войны Александр возвращается в Сибирь, где продолжает работу журналиста, сотрудничая с газетой «Кузбасс» в Кемерово. Член СП СССР с 1950 года. С 1959 по 1961 годы был главным редактором журнала «Огни Кузбасса». В 1962 году вошёл во вновь созданное правлением Союза писателей РСФСР отделение Союза писателей РСФСР в городе Кемерово.

Скончался 28 мая 1978 года в городе Кемерово. Похоронен на кладбище «Центральное-1».

Литературная деятельность 
Первое литературное произведение Александра Волошина появилось в 1931 году, когда им был написан рассказ о шахтёрской жизни «Первая смена». В дальнейшем в некоторых сибирских газетах появляются его другие рассказы, а также очерки и статьи. В 1939 году в журнале «Сибирские огни» появился рассказ «Два товарища», повествующий о восстании кольчугинских шахтёров против Колчака. К 1949 году закончил свой первый роман «Земля кузнецкая». Роман повествовал о трудностях работы кузбасских шахтёров во время выполнения планов первой пятилетки. В 1951 году в журнале «Сибирские огни» опубликовал продолжение «Земли кузнецкой» — роман «Дальние горы». В 1955 году вышла в свет пьеса «Цвести черемухе» (другое название — «Испытание»).

Библиография 
 1931 — «Первая смена» (рассказ)
 1939 — «Два товарища» (рассказ)
 1949 — «Земля кузнецкая» (роман)
 1951 — «Дальние горы» (роман)
 1951 — «Испытание» (пьеса)
 1957 — «С чего жизнь началась» (сборник рассказов)
 1962 — «Дороги зовут» (сборник рассказов)
 1967 — «Всё про Наташку» (роман)
 1976 — «Время быть» (сборник рассказов)

Награды и премии 
 орден Отечественной войны II степени (20.8.1944)
 медаль «За отвагу» (20.2.1945; был представлен к ордену Красной Звезды)
 медаль «За освобождение Варшавы»
 медаль «За взятие Берлина»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Сталинская премия второй степени за роман «Земля Кузнецкая» (1949)

Примечания

Ссылки 
Краткая литературная энциклопедия
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Персоналии:Новокузнецк
Похороненные в Кемерове